

Architettura
 Maso – abitazione rurale del Trentino-Alto Adige

Diritto
 Maso chiuso – istituto giuridico, preserva l'indivisibilità della proprietà agricola

Geografia
Maso – torrente che confluisce nel Brenta

Personaggi
 Maso – personaggio di Arda

Onomastica
Maso – ipocoristico del nome proprio di persona italiano maschile Tommaso

Persone
 Pietro Maso – criminale italiano (1971-   )

Zoologia
 Maso – genere di ragni della famiglia Linyphiidae